

Persone 
 Franco Pisicchio – ex calciatore italiano
 Natale Pisicchio – politico italiano
 Pino Pisicchio – politico, giornalista e saggista italiano
 Alfonso Pisicchio – politico italiano